Aiel är i  Robert Jordans fantasyserie Sagan om Drakens återkomst ett krigiskt folk som bor i det hårda landet Aielöknen.

Sagan om Drakens återkomst